Peterson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peterson House (Colorado), ID-Nr. 81000184
 Peterson House (Kalifornien), ID-Nr. 82002155
 Peterson House (Montana), ID-Nr. 87002350